Алекса́ндр Фёдорович Маховико́в (, Москва, РСФСР, СССР) — советский футболист, защитник (ранее — полузащитник). Известен по выступлениям за футбольный клуб «Динамо» (Москва). Игрок сборной СССР (1972—1979). Мастер спорта (с 1972), мастер спорта СССР международного класса (с 1979).

Биография 
Воспитанник юношеской команды стадиона «Юные пионеры» — 1964 и юношеской команды групп подготовки «Динамо» (Москва) — 1965—1969. Первые тренеры Василий Павлов и Леонид Соловьёв.

В составе «Динамо» дебютировал 24 июля 1971 года в гостевом матче с «Карпатами» (Львов) — 3:1. Всего за «Динамо» провёл 363 официальных матча (287 в чемпионатах СССР, 48 в Кубке страны и 28 в европейских кубках) и забил 26 голов (20, 5, 1). Рекордсмен команды по количеству матчей в Кубке СССР. Капитан команды в 1976—1982 годах (в 61 матче чемпионата СССР).

Впоследствии выступал за команду «Кубань» (Краснодар) (1986—1988).

Один из лучших левых полузащитников и защитников страны второй половины 1970-х годов.

В 1993 году окончил ВШТ при ГЦОЛИФКе. Выступал за команды ветеранов «Динамо» (Москва) и сборной России.

Достижения 
 В клубе
 Чемпион СССР: 1976 (весна)
 Обладатель Кубка СССР: 1977, 1984
 Обладатель Кубка сезона СССР: 1977
 Чемпион Спартакиады народов СССР 1979 года в составе сборной Москвы
 Финалист Кубка обладателей Кубков УЕФА: 1971/1972 (автор одного из мячей в финале против «Рейнджерс» 2:3)

 Личные
 В списках 33 лучших футболистов сезона в СССР (4): № 1 — 1977, 1978; № 2 — 1979; № 3 — 1975

Ссылки 
 
 на сайте болельщиков ФК «Динамо» (Москва)

Футболисты СССР
Игроки сборной СССР по футболу
Мастера спорта СССР международного класса
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Кубань»
Чемпионы Спартакиады народов СССР